Sandra Andrés Belenguer (n. Zaragoza ) es una escritora aragonesa de literatura juvenil.

Trayectoria

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza, escribió su primer libro (un ensayo sobre El Fantasma de la Ópera) en el año 2000.
Además de escribir libros de temática juvenil, es reseñista literaria del Heraldo de Aragón, y ha sido coordinadora y moderadora del Club de Lectura Leemos Juntos de la biblioteca Cubit (Zaragoza), así como correctora profesional.

Ha colaborado con el periódico El Heraldo de Aragón digital en el proyecto 'Consejos para un autor novel' donde expone una serie de artículos para ayudar a los jóvenes que quieran adentrarse en la aventura de escribir su propia novela.

Primer artículo de 'Consejos para un escritor novel'

Ha impartido conferencias acerca de sus libros y de literatura juvenil, fantástica, el París misterioso, etc. en colegios, bibliotecas y Universidades de toda España y el extranjero, incluida su visita como autora invitada en la Universidad Jules Verne de Amiens .

Ha sido autora referente en MOOCs (Open Online Course) en universidades francesas e inglesas y actualmente colabora con la Guildhard Schoold of Drama.

Colaboradora de Coca Cola como jurado y autora invitada en el concurso de relatos, ha impartido además masterclass en su sede en Madrid.

Articulista en la revista Historia de National Geographic España e Italia.

El 3 de junio de 2015 participó en el evento de promoción de la lectura infantil y juvenil, organizado por Pepe Trívez en el Museo de Zaragoza, Leer en el Museo junto con Andrés Chueca, David Guirao, María Frisa, David Lozano, Begoña Oro y Pepe Serrano.​

Sandra y El Fantasma de la Ópera 

Fascinada por la historia del Fantasma de la Ópera, investigó durante años todo lo relativo a la historia, viendo la obra teatral desde distintos escenarios y visitando los diferentes lugares donde discurre la leyenda, como los subterráneos prohibidos en la Ópera Garnier de París.
Bajo el seudónimo de Ladyghost se ha convertido en una referente mundial sobre el Fantasma de la Ópera, llegando a crear una web que acumula, a día de hoy, más de 30.000.000 visitas y un ensayo sobre El Fantasma y el musical de Andrew Lloyd Webber (año 2000) y un libro, El Violín Negro, inspirado en El Fantasma.

Obras 

 Ensayo sobre la obra de Gastón Leroux y el musical de Andrew Lloyd Webber (año 2000)
 El Violín Negro, editorial Laberinto (año 2009) (3ª edición), y publicada en (2013) por Express Publishing.
 La Hija de los Sueños, editorial Viceversa (año 2011, ya por su segunda edición)
 El Despertar del Mal (La Hija de los Sueños 2), editorial Viceversa (octubre de 2012).
 Ex libris, Editorial Everest (noviembre de 2012).
 La noche de tus ojos, bajo el sello CrossBooks de Grupo Planeta (abril de 2017).
 Deja cantar a la muerte, retelling del Fantasma de la Ópera,  bajo el sello CrossBooks de Grupo Planeta (2 de abril de 2019).

Película y musical del Violín Negro 

La Warner Bros tiene en su poder El Violín Negro, pero se desconoce todavía si se acabará haciendo una película.
Sandra ya trabajó para esta productora en la promoción de la película de 2004 de Joel Schumacher el Fantasma de la Ópera.

Actualmente, se está componiendo un musical basado en la misma obra, cuya meta es estrenarse en el West End  londinense.

Premios 
 Finalista de la Segunda Edición del Premio de Literatura Juvenil As de Picas convocado por Editorial Viceversa y PlayStation por La Hija de los Sueños (año 2011)

Referencias

Enlaces 
 Blog Oficial de Sandra

Cuenta de Instagram

Escritores de literatura juvenil de España
Escritores de Zaragoza
Escritores de España del siglo XXI
Escritores en español del siglo XXI